Le mot Arlanzón peut signifier :

Toponyme 
Arlanzón (Burgos), une commune d'Espagne dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.

Hydronyme 
Arlanzón (rivière), une rivière espagnole, affluente du Pisuerga, donc sous-affluent du Douro.